Секундиа́не (; ; ) — еретики, II века, названные по имени основателя их учения — Секунда.

Секундиане описаны Епифанием в Панарионе в числе 80 ересей и Иоанном Дамаскиным в книге О ста ересях вкратце, у обоих авторов это 32 ересь. Секундиане описаны Августином в книге «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus» и безымянным автором трактата «Предестинат» (); у обоих авторов это 12-я ересь. У Филастрия секундиане в его книге «Liber de Haeresibus» — 40-я ересь.

Учение Секунда это одно из направлений гностицизма. Наиболее раннее описание учения секундиан в 6 книге сочинения Философумена и у Иринея Лионского в 11 главе первой книги сочинения Обличение и опровержение лжеименного знания.

Секундиане взяли у Валентина учение о первой осмерице — восьми эонах. Согласно Валентину осмерица произошла последовательно; в начале была первая двоица: Неизреченное и Молчание; от них произошла вторая двоица: Отец и Истина. Эта четверица или тетрада произвела вторую тетраду: Слово и Жизнь, Человека и Церковь. Неизреченное и Молчание, Отец и Истина, Слово и Жизнь, Человек и Церковь являются первой осмерицей. 

В отличие от Валентина секундиане считали, что первая осмерица состоит из Четверицы правой и Четверицы левой, и первую они называли светом, а вторую они называли тьмою. Это учение является признанием принципа дуализма, оно представляет собой заимствование из Восточной философии и сближает секундиан в религиозном мировоззрении с манихеями. О силе же отступившей и отпадшей секундиане учили, что она произошла не прямо от тридцати эонов, но от плодов их. 

Христология секундиан — фантазиазм и докетизм.

Августин и автор «Предестината» обвиняют секундиан в грубой безнравственности. 

Автор трактата «Предестинат» добавляет, что секундиане были осуждены Диодором, епископом Крита.

Ссылки 
 John Henry Blunt. Dictionary of Sects, Heresies, Ecclesiastical Parties, and Schools of Religious Thought. Rivingtons, 1903. p. 549
 McClintock and Strong Biblical Cyclopedia. Secundians
 Ириней Лионский, Обличение и опровержение лжеименного знания (Против ересей). Книга 1. Глава XI. Мнения Валентина и разногласие с ним учеников его.
 Origenis Philosophumena; sive, Omnium Haeresium refutatio; by Hippolytus, Antipope, ca. 170—235 or 6; Miller, E. (Emmanuel), 1810—1886; Origen. Published 1851 p. 198
 Епифаний Кипрский. «На восемьдесят ересей Панарий, или Ковчег». Книга первая. О секундианах.
 Иоанн Дамаскин. О ста ересях вкратце. 32. Секундиане
 Аврелий Августин («Ереси, попущением Бога, в одной книге») Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus» — «Livre sur les hérésies À Quodvultdeus»
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 PL. 53. col. 599. XII.
 PL 12 col. 1158

История христианства
Еретические течения в христианстве
Христианские секты
Гностические секты